Kung-Fu Girls ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Kick Ass. Regisseur der Filme ist Slain Wayne.

In den Jahren 2001 und 2002 sind vier Teile der Serie erschienen. Gegenstand der Szenen sind Kung-Fu inspirierte Darstellungen.

Darsteller 
 Kung-Fu Girls 1 (2001): Sunrise Adams, Brian Surewood, Olivia Saint, Brandi Lyons, Scott Lyons, Brett Rockman, Brick Majors, China Doll, Jade-Blue Eclipse, David Aaron Clark.
 Kung-Fu Girls 2 (2001): Jenna Haze, Ann Marie Rios, Brian Surewood, Noname Jane, Jay Ashley, Scott Lyons, Brett Rockman, Cheryl Dynasty, Juliana Kincaid, Trevor Thompson, Steve Taylor.
 Kung-Fu Girls 3 (2002): Aurora Snow, Mark Ashley, Ashley Long, Faith Leon, Jay Ashley, Sharon Wild, Loni, John West, Brett Rockman, Ashley, Slim Shady.
 Kung-Fu Girls 4 (2002): Mark Ashley, Gauge, Mr. Pete, Brian Surewood, Claire Robbins, Felix Vicious, Brett Rockman, Tiffany Love, Karianna, David Layz, Duster.

Auszeichnungen 
 2003: AVN Award – Best Sex Comedy (für Folge 1)

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film